Special Forces:
 Силы специального назначения Армии США (United States Army Special Forces)
 псевдоним музыканта, известного как Photek
 Special Forces (альбом)'' — альбом Элиса Купера 1981 года